A Formula–1-ben 2003 óta bizonyos csapatoknak lehetőségük van arra, hogy a versenyhétvégék pénteki (Monte Carlóban csütörtöki) napján három versenyzővel vegyenek részt. A cikk az így lehetőséghez jutott tesztpilóták adatait tartalmazza.

A táblázatokban világoskék háttér és Tp betűjel jelzi az ilyen részvételt. Ha a pilótát futamon is indították abban az évben, szerepelnek a versenyhelyezései is, de csak ugyanannak a csapatnak a színeiben (ha tehát átszerződött abban az évben másik csapathoz versenyzőnek, az eredményeket a táblázat nem tartalmazza). Félkövér betű jelzi azokat a pilótákat, akik később (vagy még az év során) versenyen is rajthoz állhattak, dőlt betű pedig azokat, akik már korábban vettek részt futamon.

A lista a 2019-es Formula–1 világbajnokság után frissült.

2003
A 2003-as szezon újításaként a csapatok választhattak az évközi tesztek bővebb vagy szűkebb lehetőségei közül. Az utóbbit választó csapatok lehetőséget kaptak arra, hogy minden versenyhétvégén péntek reggel kétórás teszten vehessenek részt, három autóval. A harmadik autók rajtszámát úgy osztották ki, hogy a csapat előző évi konstruktőri helyezéséhez hozzáadtak 30-at.

Az évközi tesztkorlátozást, és ezáltal a pénteki teszteket négy csapat választotta, de nem mindegyik élt a harmadik autó indításának lehetőségével.

2004 
A 2004-es évtől jelentősen átalakították a szabályokat: a reggeli különtesztet eltörölték, viszont a konstruktőrök világbajnokságában 4.-től rosszabb helyen végzett csapatok a pénteki szabadedzéseken három autóval vehettek részt. Így a Jaguar, a Jordan és a Minardi mellett indíthatott harmadik versenyzőt a BAR, a Sauber és a Toyota is, a Renault viszont 2003-as negyedik helyezésével elvesztette ezt a jogosultságát.

2005
A BAR csapat a 2004-es világbajnokságban második helyen végzett, így a következő évben nem indíthatott harmadik autót. Jogosultságot szerzett viszont az ötödik helyen végző McLaren.

2006
A McLaren 2005-ös második, a Toyota  negyedik helyezésével nem indíthatott harmadik autót, viszont az ötödik helyen végzett Williams és a hatodik helyezett BAR jogutódjaként a Honda igen.

2007
A 2007-es szezontól a harmadik autó indításának lehetőségét eltörölték. Tesztpilóták ezután is vehetnek részt a pénteki első szabadedzésen, de csak a két versenyző egyike helyett. Az így résztvevő pilóták nem kaptak külön rajtszámot, annak a versenyzőnek a számával indultak, akinek az autóját átvették. A korábbi évekhez képest kevesebb csapat élt a lehetőséggel, 2008-ban és 2009-ben pedig egy csapat sem (2007-ben Christian Klien Hondával a francia nagydíj második szabadedzésén, 2009-ben pedig Kobajasi Kamui Toyotával a japán nagydíj pénteki edzésein részt vett, de előbbi Jenson Buttont, utóbbi Timo Glockot helyettesítette. A szombati edzésen már mindkét esetben az eredeti versenyző vett részt).

2010
A korábbi évekkel ellentétben 2010-től néhány csapat kihasználta a lehetőséget, hogy az első szabadedzésen tesztpilótát is indíthat egyik versenyzője helyett. Ennek oka leginkább a 2009-ben bevezetett évközi teszttilalom volt.

2011

2012

2013

2014
Az állandó versenyzői rajtszámok 2014-es bevezetését követően a pénteki szabadedzésen lehetőséget kapó versenyzőknek nem járt a választott rajtszám, a csapatok részére tartottak fent úgynevezett tartalékrajtszámokat. Ehhez a 2013-as konstruktőri sorrendnek megfelelően osztottak ki két-két egymást követő rajtszámot azok közül, amelyeket egyik versenyző sem választott. (A későbbi szezonokban ezek a számok helyenként változtak, ha az adott rajtszám valamelyikét később választotta egy versenyző, vagy ha egy csapat megszűnt.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020 
{| class="wikitable" style="text-align:center;
! Csapat
! Modell
! Motor
! Versenyző
! Rajtszám
| AUT
| STY
| HUN
| GBR
| 70A
| ESP
| BEL
| ITA
| TUS
| RUS
| EIF
| POR
| EMI
| TUR
| BHR
| SKH
| UAE
|-

Források 
All the third drivers
F1-eredmények a crash.netről

Formula–1-es versenyzők